Jméno Demokratická strana náleží několika subjektům:

 Demokratická strana (Itálie) – italská středolevá strana
 Demokratická strana (Lucembursko) – lucemburská politická strana
 Demokratická strana (Malta)
 Demokratická strana (Polsko)
 Demokratická strana (Rakousko) – politická strana v Rakousku založená roku 1919
 Demokratická strana (Slovensko) – slovenská politická strana působící v letech 1944–1948 a 1989–2006, spojena s SDKÚ
 Demokratická strana (2006) – slovenská politická strana působící od roku 2006, založena odpůrci této fúze
 Demokratická strana (Slovinsko) – slovinská politická strana
 Demokratická strana (Srbsko) – srbská politická strana
 Demokratická strana (USA) – jedna ze dvou hlavních stran v USA